Rotação da Terra — movimento em torno do seu próprio eixo, dura aproximadamente 23 horas 56 minutos para se completar.
 Translação da Terra — movimento em torno do Sol, dura aproximadamente 365 dias e 5,59 horas.
 Precessão dos equinócios — é o movimento de deslocamento do eixo da Terra, dura aproximadamente 26 mil anos para acontecer.
 Nutação — pequena oscilação periódica do eixo da Terra, dura aproximadamente 18,6 anos para acontecer.